Für den gleichlautenden Sportbegriff mit abgewandelter Schreibweise – siehe Defense

Mehrere Schiffe der Royal Navy haben den Namen HMS Defence geführt:.

 HMS Defence (1763), Stapellauf 1763, war in vielen Schlachten im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, in den Kriegen während der französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen eingesetzt, bevor sie 1811 vor Jütland auf Grund lief.
 HMS Defence (1861), Typschiff ihrer Klasse von Panzerschiffen das Ende der 1850 Jahren für die Royal Navy gebaut wurde
 HMS Defence (1907), Stapellauf 1907, war ein Panzerkreuzer, der während der Skagerrakschlacht am 31. Mai 1916 versenkt wurde.
 HMS Defence (1945), Stapellauf 1945, war ein Leichter Kreuzer. Die Arbeiten an ihr wurden bis 1954 unterbrochen, im Jahr 1957 wurde sie in HMS Lion (C34) umbenannt.

Defence